Aletrium fou una ciutat dels hirpins a Itàlia. El 306 aC fou una de les ciutats que va romandre lleial a Roma quan els hirpins es van revoltar. Al  fou municipi i ho va restar a l'època imperial. Conserve restes importants de les muralles i fortificacions, incloent dues portes (la principal és la Porta di Civita) i la ciutadella central, construïdes en tres períodes diferents; també té restes d'un aqüeducte i el 1899 es va excavar un temple.

Correspon a la moderna Alatri.

Ciutats romanes d'Itàlia